Essono ist der Nachname von:
 Clémentine Essono, Schauspielerin
 Fabrice Olinga Essono (* 1996), kamerunischer Fußballspieler
 Isidore Essono Nze (* 1985), gabunischer Fußballschiedsrichter
 Martin Ndong Essono, gabunischer Fußballspieler